Philinos ist der Name folgender Personen:

 Philinos (Sohn des Aigyptos), ein Aigyptiade in der griechischen Mythologie
 Philinos von Akragas, sizilischer Historiker